Эдуа́рд Васи́льевич Наза́ров (23 ноября 1941, Москва — 11 сентября 2016, Москва) — советский и российский мультипликатор, режиссёр, художник, сценарист и актёр озвучивания. Создатель мультфильма «Жил-был пёс». Народный артист Российской Федерации (2012). Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1988). Лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (2014).

Биография 
Предки Назарова были родом из сельской местности Брянской губернии, где, в частности, проживали его тётки, одна из которых, по словам Юрия Норштейна, воспитала в Назарове талант рассказчика. Его родители встретились в Москве будучи студентами: мать училась в Торфяном, отец — в Гидрометеорологическом институте. Появился на свет в бомбоубежище в самый разгар Битвы за Москву. С детства увлёкся рисованием. С Норштейном его свела судьба ещё в девятом классе; вместе они занимались в художественной школе под руководством В. И. Апановича.

С 1959 года работал на «Союзмультфильме». Не успев подать документы на подготовительные курсы мультипликаторов, поступил на курсы художников-прорисовщиков при студии, где, по собственному признанию, проучился «дня два или три», после чего перешёл в группу Бориса Степанцева. Первой работой Назарова стал «Мурзилка на спутнике».

Вскоре его призвали в армию. Отслужив три с половиной года в группе советских войск в ГДР, вернулся на студию и продолжил работать прорисовщиком, параллельно осваивая профессию мультипликатора. В 23 года дебютировал в качестве ассистента Михаила Цехановского на его картине «Почта», однако был вычеркнут из титров за то, что пошёл сдавать вступительный экзамен в Строгановское художественно-промышленное училище, которое впоследствии окончил.

В 1965 году был принят в группу Фёдора Хитрука в качестве ассистента художника-постановщика Сергея Алимова для работы над фильмом «Каникулы Бонифация». Участвовал в создании большинства картин Хитрука сначала как художник, затем — как художник-постановщик; в частности, Назаров придумал образ Винни-Пуха для одноимённого мультфильма. Также в составе группы создал мультипликационные вставки для ряда художественных фильмов.

С 1973 года работал самостоятельно в качестве режиссёра. Поставил восемь короткометражных картин, часто совмещая функции художника-постановщика, мультипликатора, сценариста и актёра озвучивания. Входил в состав художественного совета «Союзмультфильма». Уже перестроечную обстановку на студии он называл «чем-то средним между изолятором с удушливыми выхлопами и „Раковым корпусом“» и работать там, согласно Норштейну, физически не мог.

Также занимался оформлением книг и журналов: «Квант», «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Химия и жизнь», «Знание — сила», «Миша» и других.

С 1979 по 2000 год преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссёров. В 1993 году организовал школу-студию мультипликаторов-режиссёров «ШАР» совместно с Андреем Хржановским, Фёдором Хитруком, Юрием Норштейном.

Соавтор и ведущий телепрограмм «Анимация от А до Я» (1996—98, REN-TV), «Мир анимации или анимации мира» (1999—2001), снимался в документальных сериалах «Союзмультфильм — сказки и были» (серия «Весёлые сказки о грустном», 2003), «Фабрика чудес» (серия «Художник-постановщик», 2006), «Невесомая жизнь» (2006), документальном фильме «Русская магия» (2004).

С 1991 года — президент (с Давидом Черкасским) Международного Фестиваля Мультипликационных фильмов «КРОК». Вице-президент АСИФА с 1987 по 1999 год. Вместе с Юрием Норштейном участвовал в проекте Юрия Красного по созданию мультипликационного фильма на основе рисунков детей-инвалидов. С 2004 года был председателем худсовета студии «Пилот», а после смерти Александра Татарского в августе 2007 года занял пост художественного директора. Участвовал в создании цикла «Гора самоцветов» в качестве художественного руководителя, сценариста и актёра; кроме того, сам поставил несколько фильмов, впервые с 1987 года.

Лауреат Государственной премии РСФСР (1988); Премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (2014). В 2012 году на XVII церемонии Открытого фестиваля в Суздале его мультфильм «Жил-был пёс» (1982) возглавил сотню лучших отечественных мультфильмов по мнению ста профессионалов индустрии.

Режиссёр продолжительное время испытывал проблемы с сосудами, страдал от диабета и незадолго перед смертью пережил ампутацию ноги. 

Скончался 11 сентября 2016 года в Москве на 75-м году жизни. Церемония прощания с мультипликатором прошла 14 сентября 2016 года в Доме кино. Похоронен на Ваганьковском кладбище (участок № 43).

Семья 
Жена — Татьяна Петровна Лытко (1944—2022) — ассистент режиссёра на киностудии «Союзмультфильм». Похоронена рядом с супругом.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (17 июня 1991) — за заслуги в области советского киноискусства
 Народный артист Российской Федерации (21 марта 2012) — за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (20 декабря 1988) — за мультипликационные фильмы «Жил-был пёс», «Путешествие муравья», «Про Сидорова Вову» производства киностудии «Союзмультфильм»
 Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (20 марта 2014) — за вклад в развитие отечественного анимационного кино

Призы на фестивалях 
 «Охота» (1979)
 На III МКФ мультфильмов в Эшпинью (Португалия, 1980)
 На МКФ в Уэске (Испания, 1980)

 «Жил-был пёс» (1982)
 Специальный приз жюри на Международных днях мультипликационного кино в Аннеси (Франция, 1983)
 Приз на МКФ молодых режиссёров в Туре (Франция, 1983)
 Первый приз на V МКФ сказочных фильмов в Оденсе (Дания, 1983)

 «Путешествие муравья» (1983)
 Первый приз в категории детских фильмов на VI Всемирном фестивале мультипликационных фильмов в Загребе (Югославия, 1984)

 «Про Сидорова Вову» (1985)
 Приз на 19-м Всесоюзном кинофестивале (1986)

 «Мартынко» (1987)
 Официальный выбор на международном фестивале в Шанхае (Китай, 1988)

Фильмография 
 Режиссёр

 Равновесие страха (1973)
 Бегемотик — Весёлая карусель № 7 (1975)
 Принцесса и людоед — Весёлая карусель № 9 (1977)
 Охота (1979)
 Жил-был пёс (1982)
 Путешествие муравья (1983)
 Про Сидорова Вову (1985)
 Мартынко (1987)
 Гора самоцветов. Козья хатка (2009)
 Гора самоцветов. Колобок (2012)
 Гора самоцветов. Представьте себе (2013)

 Сценарист

 Бегемотик — Весёлая карусель № 7 (1975)
 Принцесса и людоед — Весёлая карусель № 9 (1977)
 Охота (1979)
 Жил-был пёс (1982)
 Путешествие муравья (1983)
 Про Сидорова Вову (1985)
 Мартынко (1987)
 Гора самоцветов. Не скажу! (2006)
 Гора самоцветов. Непослушный медвежонок (2006)
 Гора самоцветов. Заяц-слуга (2007)
 Гора самоцветов. Глинька (2008)
 Гора самоцветов. Про Василия Блаженного (2008)
 Гора самоцветов. Про Степана-кузнеца (2008)
 Гора самоцветов. Колобок (2012)
 Гора самоцветов. Представьте себе (2013)

 Художник

 С кем поведёшься (1967)
 Зигзаг удачи (1968) (мультипликационная вставка)
 Винни-Пух (1969)
 Внимание, волки! (1970)
 Винни-Пух идёт в гости (1971)
 Винни-Пух и день забот (1972)
 Остров (1973)
 Любить человека (1973) (мультипликационная вставка)
 Равновесие страха (1973)
 Дарю тебе звезду (1974)
 Бегство мистера Мак-Кинли (1975) (мультипликационная вставка)
 Икар и мудрецы (1976)
 Жил-был пёс (1982)
 Путешествие муравья (1983)
 Про Сидорова Вову (1985)
 Фонд правовых реформ. Катастрофа (1998)
 Фонд правовых реформ. Клубок пряжи (1998)
 Фонд правовых реформ. Кошачье пение (1998)
 Фонд правовых реформ. Коврик (1998)
 Фонд правовых реформ. Нужда (1998)
 Фонд правовых реформ. Бинокль (1998)
 Фонд правовых реформ. Весы (1998)
 Фонд правовых реформ. Ракета (1998)
 Фонд правовых реформ. Шишки и плюшки (1998)
 Фонд правовых реформ. Санки (1998)

 Мультипликатор
 Каникулы Бонифация (1965)
 Человек в рамке (1966)

 Ассистент художника
 Рикки-Тикки-Тави (1965)
 Каникулы Бонифация (1965)
 Человек в рамке (1966)
 Шпионские страсти (1967)
 Фильм, фильм, фильм (1968)

 Художественный руководитель
 Гагарин (1994)
 Аттракцион (1995)
 Гора самоцветов

 Актёр озвучивания

 Колумб причаливает к берегу (1967)
 Шпионские страсти (1967) — все роли (кроме Куки Воробьёва) (не указан в титрах)
 Только для взрослых (выпуск 1) (1971) — шумовое оформление
 Остров (1973) — все роли (не указан в титрах)
 Ограбление по… (1978) — Луи де Фюнес / Марио Бриндизи (в титрах указан как Д. Джерманетто)
 Приключения капитана Врунгеля (1979) — капитан «Чёрной Каракатицы»
 Путешествие муравья (1983) — все роли (не указан в титрах)
 Возвращение блудного попугая (выпуск 1) (1984) — Кот (не указан в титрах)
 Про Сидорова Вову (1985) — дед
 Мартынко (1987) — царь / эпизодические мужские роли
 Кот, который умел петь (1988) — эпизодические мужские роли
 Странник (1995) — голосовые эффекты
 Фердинанд VIII (1995) — читает эпиграф в начале / голосовые эффекты
 Букашки (2002) — исполнение песни в титрах
 Гора самоцветов. Про Ивана-дурака (2004) — царь / толстопузый жених
 Гора самоцветов. Жадная мельничиха (2004) — мельник
 Гора самоцветов. Не скажу! (2006) — отец Ивана / орёл / один из стариков
 Гора самоцветов. Гордый мыш (2007) — все роли
 Братья Пилоты. Социальные ролики: правила дорожного движения (2007) — Карбофос
 Гора самоцветов. Про Василия Блаженного (2008) — царский служащий, выгоняющий из дворца сердитых мужиков
 Маша и Медведь (2009) — Медведь / Дед Мороз (серия «Раз, два, три, ёлочка — гори!»)
 Братья Пилоты. Социальная реклама о новых возможностях владельцев ОСАГО (2009) — Карбофос
 Сказ хотанского ковра (2012) — Лис
 Современные сказки мира. Кот и мышь (2015) — Кот

 Закадровый текст
 Как казаки мушкетёрам помогали (1979)
 Жил-был пёс (1982)
 Наваждение Родамуса Кверка (1983)
 Мартынко (1987)
 Школа изящных искусств. Пейзаж с можжевельником (1987)
 Кот, который умел петь (1988)
 Школа изящных искусств. Возвращение (1990)
 Гора самоцветов. Про барана и козла (2004)
 Гора самоцветов. Про Василия Блаженного (2008)

Примечания

Литература 
  с. 458—460.

Ссылки 
 Эдуард Назаров — Энциклопедия отечественного кино

Телеведущие канала РЕН ТВ
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Персоналии:Союзмультфильм
Режиссёры мультипликации
Актёры озвучивания СССР
Актёры озвучивания России
Сценаристы мультипликации
Художники-постановщики мультипликации
Художники-мультипликаторы
Члены Союза кинематографистов России

Умершие от сахарного диабета
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества